West Midlands – region w Anglii
 West Midlands – hrabstwo w Anglii